Syngrapha ain är en fjärilsart som beskrevs av Hochenwarth 1785. Syngrapha ain ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
ain